Баккара () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Люневиль. Население кантона на 2011 год составляло 10 852 человек.				
						
Код INSEE кантона 5403. Всего в кантон Баккара входят 20 коммун, из них главной коммуной является Баккара.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель